Гергей () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Гергей, Агнеш (род. 1933) — венгерский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, лауреат премии имени Кошута.
 Гергей, Шандор (1896—1966) — венгерский писатель, журналист, редактор, общественный деятель. Лауреат Премии имени Кошута (1949, 1956).

См. также 
 Гёргей, Артур (1818—1916) — венгерский военачальник, революционер.